Виборзький район — назва кількох адміністративних одиниць другого порядку в Росії:
 Виборзький район — район у Ленінградській області, центр — місто Виборг;
 Виборзький район — район у Санкт-Петербурзі.